Wapno (gemeente)
 Wapno (Groot-Polen)